Il termine essudazione viene utilizzato in diversi campi:
 In medicina, l'essudazione è la produzione di essudato.
 In geologia, l'essudazione è parte del processo metamorfico di fusione (totale o parziale) di una roccia.
 In chimica, l'essudazione è il processo con cui vengono eliminate la sostanze liquide contenute in una massa solida.